Кочкорово — название населённых пунктов:

Россия 
 Кочкорово — деревня в Кардымовском районе Смоленской области.
 Кочкорово — деревня в Некрасовском районе Ярославской области.